Walls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walls Township (Arkansas)
 Walls Township (Minnesota)
 Walls Township (Missouri)

Siehe auch:
 Wall Township